Ein Clanabzeichen, manchmal auch Pflanzenabzeichen, ist ein Abzeichen (engl.: „badge“) oder Symbol (gewöhnlich ein kleiner Zweig einer spezifischen Pflanze), das benutzt wird, um ein Clanmitglied eines jeweiligen schottischen Clans zu identifizieren. Getragen werden sie meist auf einer barettartigen Mütze hinter dem jeweiligen Wappenabzeichen, oder angeheftet an die Schulter der Tartanschärpe einer Frau. Gemäß einer weit verbreiteten Überlieferung wurden Clanabzeichen benutzt, um Clanmitglieder während einer Schlacht erkennen zu können. Zum Beispiel wurden von den Truppen von General Montrose während der Plünderung von Aberdeen kleine Haferzweige als Erkennung verwendet. Die Jakobiten benutzten beispielsweise die „Weiße Kokarde“(engl.: „White Cockade“).

Als Abzeichen genutzte Pflanzen

Einzelnachweise

Literatur 
 
 
 
 
 
 Moncreiffe of that Ilk, Iain. The Highland Clans. London: Barrie & Rockliff, 1967.
 

Clanabzeichen
Pflanzensymbolik